3 miejscowości w Polsce
 Zdzisławice – wieś w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Dzwola
 Zdzisławice – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Dzwola
 Zdzisławice – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Łobez